Ранчо ла Чирипа има више значења:

 Ранчо ла Чирипа (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Чирипа (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Чирипа (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Чирипа (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику